Ел Пуенте Колорадо има више значења:

 Ел Пуенте Колорадо (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуенте Колорадо (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику